En general, en àrab, àqaba (o al-àqaba) és el nom que es dona als passos de muntanya i a aquells llocs de difícil accés en un turó o un pendent.

Jordània
 Àqaba o Al-Àqaba: ciutat de Jordània
 Governació d'Àqaba: divisió administrativa de Jordània
 Golf d'Àqaba: golf al Mar Roig
 Batalla d'Àqaba (6 de juliol del 1917), on els àrabs dirigits per Auda ibu Tayi i T. E. Lawrence prengueren la ciutat
Aràbia Saudita
 Al-Àqaba: collada prop de Medina on tingué lloc l'episodi islàmic dels "dos juraments d'Àqaba"
Palestina
 Àqaba o Aqabah: ciutat de Palestina